La mairie de Lille peut faire référence à :
 l'hôtel de ville de Lille ;
 la halle échevinale de Lille ;
 Mairie de Lille, une station du métro de Lille ;
 l'appareil administratif de la ville de Lille.